Kettering puede hacer referencia a:

Kettering, Inglaterra

Geografía
Municipio de Kettering, en Northamptonshire, Inglaterra;
Kettering (Ohio), en Estados Unidos;
Kettering (Maryland), en Estados Unidos;

Personas
Charles Kettering, inventor estadounidense;

Otros
Premio Kettering a la más importante contribución al diagnóstico y tratamiento del cáncer;
Kettering Bug, tipo de torpedo aéreo;
Kettering Town Football Club, equipo de fútbol en Kettering